Bitte peut faire référence à :
 la bitte d'amarrage, ou bollard, un poteau auquel on attache l'amarre d'un navire ;
 Bittes, Bittons, nom de deux forts piliers de bois qui s'élèvent verticalement près de l'avant d'un vaisseau au dessus de son premier pont.

Patronyme 
 Charles Émile Bitte (1866-1895), peintre français

Prénom 
 Bitte Andersson (née en 1981), actrice, scénariste et réalisatrice suédoise.

Voir aussi